Старквил има више значења:
 Старквил (Колорадо)
 Старквил (Мисисипи)